Дубосса́рский райо́н (также Дубэсарский район, , Район Дубэсарь) — административно-территориальная единица Республики Молдова, одноимённая Дубоссарскому району непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Является западной частью бывшего Дубоссарского района Молдавской ССР, оставшейся под контролем Молдовы после эвакуации Дубоссарского райсовета МССР из г. Дубоссары (вошёл в состав непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика вместе с северными, восточными и южными сёлами бывшего Дубоссарского района МССР, переподчинившихся на сходе жителей сёл — Дубоссарскому горсовету ПМР) в село Кошница.

Дубоссарский район Республики Молдова состоит из двух частей, разделённых Криулянским районом. Часть Дубоссарского района Молдавии находится на левом, а часть на правом берегу реки Днестр. Районный центр — село Кочиеры (ранее — село Кошница).

География 
Предположительно войдёт в состав нового еврорегиона «Днестр».

История 

.

Дубоссарский район разделился в начале 1990-х годов, в результате вооружённого Приднестровского конфликта и проведения референдума, на котором все сёла правобережной части района, а также несколько сёл левобережья пожелали остаться в составе Молдавии.

При этом в состав ПМР не вошли:

1. На правобережье Днестра — плато Устье (населённые пункты Устье, Голерканы, Оксентия, Моловата, Маркауцы, а также находящиеся в с. Устье примарии в изгнании из микрорайона Магала г. Дубоссары, ПМР);

2. На левобережье Днестра (эту территорию считает своей и Дубоссарский район ПМР, но реальной властью не обладает):

2.1. Плато Кочиеры: сёла Кочиеры и Новая Моловата (с примарией в изгнании из с. Васильевка, ПМР), а также изолированные от с. Кочиеры территории, окружённые заселёнными территориями, подчиняющимися ПМР:
— комплекс Дома престарелых в микрорайоне Коржево г. Дубоссары, ПМР, без права вывешивания флага и иной гос.символики Молдовы и официальной вывески;
— примария Молдовы в с. Роги, занимающая часть классов Роговской школы ПМР, без права вывешивания флага и иной гос.символики Молдовы и официальной вывески;
— примария Молдовы в микрорайоне Коржево, ПМР, занимающая одно из помещений детского садика в микрорайоне Коржево ПМР, без права вывешивания флага и иной гос.символики Молдовы и официальной вывески.

2.2. Плато Кошница: сёла Кошница, Пырыта, Погребя и большая часть села Дороцкое (кроме птицефабрики «Пиазис» и окрестных с ней домов, подчиняющихся ПМР)

В 1999 году Молдавия провела административную реформу, в соответствии с которой районное деление заменялось уездным. В частности, молдавский Дубоссарский район входил в состав Кишинёвского уезда, а все левобережные районы объединялись в Дубоссарский уезд.

В 2002 году, после проведения новой административной реформы, молдавский Дубоссарский район был восстановлен, а бывший Дубоссарский уезд преобразован в автономное территориальное образование (АТО) Приднестровье.

Площадь землепользования Приднестровской Молдавской Республики на территории Дубоссарского района ПМР (в том числе поля, на которые претендует Дубэсарский район Молдовы, но реально обрабатывающиеся сельхозпредприятиями ПМР, на которые власти ПМР согласны пустить лиц, получивших право собственности от правительства Молдовы лишь при условии заключения договора аренды в структурах ПМР с выплатой им стоимости арендной платы) — 28953 га.

Населённые пункты

Население

Археология 
В пойменных отложениях палео-Днестра близ Дубоссар найдены самые северные стоянки олдовайской культуры — Байраки и Крецешты (1,0—1,2 млн лет).

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии